Ша́виш  (точнее Ша́веш ; []) — город в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Вила-Реал. Численность населения — 17,5 тыс. жителей (город), 44,2 тыс. жителей (муниципалитет). Город и муниципалитет входит в экономико-статистический регион Северный регион и субрегион Алту-Траз-уж-Монтиш. По старому административному делению входил в провинцию Траз-уж-Монтиш и Алту-Дору.

Расположение 
Город расположен в 52 км на северо-восток от адм. центра округа города Вила-Реал.

Муниципалитет граничит:
 на севере — Испания
 на востоке — муниципалитет Виньяйш
 на юго-востоке — муниципалитет Валпасуш
 на юго-западе — муниципалитет Вила-Пока-де-Агиар
 на западе — муниципалитет Ботикаш, Монталегре

Население

История 
Город основан в 1258 году.

Достопримечательности 

 Римский мост (Шавиш)

Известные уроженцы 
 Коутиньо, Родриго де Соуза (1755—1812) — португальский и бразильский политический, дипломатический и государственный деятель, историк, писатель. 1-й граф де Линарес. Член Королевской академии наук в Лиссабоне.

Районы (приходы)

Еда

Фотогалерея

См. также 
 Шавеш (футбольный клуб)
 Вила-Реал (округ)
 Муниципалитеты округа Вила-Реал

Примечания

Литература

Ссылки 
  Официальный сайт муниципалитета

Муниципалитеты округа Вила-Реал
Города Португалии